Lucania steht für:
 Lukanien (lateinisch und italienisch Lucania), historische Region in Süditalien
 Lucania (Schiff), Ozeandampfer der britischen Reederei Cunard Line, 1892 bis 1897 das größte Schiff der Welt und Trägerin des Blauen Bands
 HMCS Prince Robert (1930), 1952 bis 1962 als Lucania Passagierschiff der Grimaldi Lines
 Lucania (Gattung), Fischgattung aus der Familie Fundulidae